Agaw bezeichnet:

 eine kuschitische Ethnie Agau
 eine Sprachfamilie, siehe Zentralkuschitische Sprachen

AGAW steht für:

 einen gemeinnützigen Verein Arbeitsgemeinschaft Alpine Wasserkraft

AGAW